Bärendorf oder Baerendorf steht für:
 Bärendorf (Bad Brambach), Ortsteil von Bad Brambach, Vogtlandkreis, Sachsen
 Bärendorf (Bochum), Ortsteil des Bochumer Stadtteils Weitmar, Nordrhein-Westfalen
 Baerendorf, Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Bärendorf, historischer Name von Neu Bodschwingken, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Boćwinka, Kolonie im Powiat Gołdap, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärendorf, deutscher Name von Beriu, Gemeinde im Kreise Hunedoara, Siebenbürgen, Rumänien

Bärendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bärendorf (* 1957), deutscher Politiker, Bürgermeister von Reinbek

Siehe auch:
 Haus Bärendorf
 Bärndorf
 Berndorf
 Behrendorf
 Beerendorf